L'épaule du Bouchet est un sommet situé dans le massif de la Vanoise, en Savoie.

Notes et références 

Bouchet
Bouchet
Bouchet
Maurienne